Панево — название населённых пунктов в России:

 Панево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Панево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Панево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Панево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Панево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Панево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Панево — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области.
 Панево — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области.